

Немага — місто, штат Айова
 Немага — селище, штат Небраска

Див. також 
 Бакарі Німага